Blowitz ist:
 der deutsche Name des tschechischen Ortes Blovice

Blowitz ist der Familienname folgender Personen:
 Henri Opper de Blowitz (1825–1903), französischer Journalist